Peter de Vries (Delfzijl, 8 december 1965) is een Nederlandse onderwijsauteur. Hij schrijft over de ouderbetrokkenheid in het onderwijs.

Na zijn vwo-diploma volgde hij de pabo, studeerde pedagogiek en deed hij de hogere kaderopleiding pedagogiek. Hij was bijna tien jaar leraar in het basis- en speciaal basisonderwijs en daarna locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een meervoudige beperking. Sinds 2003 heeft Peter de Vries zich verdiept in de relatie tussen school en ouders. Zijn ervaringen als vader spelen door in al zijn boeken.

Bibliografie 
 2007 - Mijn kind op school – 2007
 2009 - Ouders en school – 2009 (coauteur)
 2009 - Leren doen we samen (coauteur)
 2009 - De professionele leraar, Handboek voor de lerende leraar (coauteur)
 2010 - Hoera! Ik krijg kleuters. Onderwijs aan het jonge kind (coauteur)
 2011 - Het komt op de leraar aan (coauteur)
 2013 - Handboek Ouders in de school (5e druk)
 2013 - Parent Involvement 3.0 From informing to collaboration
 2014 - Samenwerken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school (met Prof. Dr. Ron Oostdam)
 2014 - Ouderbetrokkenheid voor elkaar. In tien stappen naar een goede samenwerking tussen school en ouders (2e druk, coauteur)
 2014 - Werkboek Ouderbetrokkenheid 3.0 (6e druk)
 2014 - De school van de burger. Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving (coauteur)
 2015 - Zet ouders in hun kracht, 8 aanraders 
 2015 - Handboek School in de samenleving 
 2016 - Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs (coauteur)
 2016 - Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context (coauteur)
 2018 - Oudertevredendheidsonderzoeken. Van tellen naar vertellen 
 2019 - Kaartspel Startgesprek Ouderbetrokkenheid
 2019 - Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 (3e druk)
 2019 - Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet weten 
 2020 - Ouderbetrokkenheid neXt. Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs 
 2020 - Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid

Nederlands schrijver